Miejscowości w Polsce:
 Powodów Pierwszy
 Powodów Drugi
 Powodów Trzeci